Демидово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Ферапонтовского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 13 апреля 2009 года входила в Суховерховское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Суховерховский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 14 км, до центра муниципального образования Ферапонтово по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Мелехово, Гридино, Вазеринцы.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района